Wenus w futrze – powieść Leopolda von Sacher-Masocha
 Wenus w futrze (Venere in pelliccia) – film z 1969 roku, reż. Massimo Dallamano
 Wenus w futrze – film z 1994 roku, reż. Victor Nieuwenhuijs i Maartje Seyferth
 Wenus w futrze (Venus in Fur) – film z 2013 roku, reż. Roman Polański

Przypisy